Zebraplatys är ett släkte av spindlar. Zebraplatys ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Zebraplatys